

Astronomia
3147 Samantha – asteroide della fascia principale

Musica
Samantha – EP degli Eths del 2002
Samantha – singolo della cantante norvegese Margaret Berger del 2006, dall'album Pretty Scary Silver Fairy
Samantha – singolo della cantante giapponese Kimura Kaela del 2007, dall'album +1
Samantha – canzone di Francesco Guccini dall'album Parnassius Guccinii

Altro 
Samantha – nome proprio di persona italiano femminile
 Samantha – personaggio protagonista del fumetto Samantha - La donna del mistero